Луков Денис Сергійович (1999—2022) — старший лейтенант Повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Луков Леонід Давидович (2 травня 1909, Маріуполь, Російська імперія — 24 квітня 1963, Ленінград, РРФСР) — радянський російський і український кінорежисер, сценарист.
 Луков Руслан Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

, населені пункти в Чехії:

 Луков (Тршебич)
 Луков (Злін)
 Луков (Зноймо)
 Луков (Тепліце)

Див. також 
 Луків
 Лукув